113 сезон в истории команды Бостон Ред Сокс стартовал 1 апреля выездной игрой против принципиальных соперников — «Нью-Йорк Янкиз». Последняя игра сезона состоится 29 сентября на выезде против «Балтимор Ориолс». В третьем сезоне подряд «Ред Сокс» начинают и заканчивают регулярный чемпионат на выезде. Чемпионат команда начала под руководством нового менеджера — Джона Фаррелла, назначенного после сезона 2012 года, который стал для команды худшим за 47 лет.

Регулярный чемпионат

Апрель 
Команда стартовала в чемпионате 1 апреля 2013 года, выездной игрой против «Янкиз». Стартовым питчером в матче открытия был Джон Лестер, отыгравший пять иннингов и приведший команду к победе со счётом 8:2. «Ред Сокс» впервые с 2010 года одержали победу в матче открытия сезона. 3 апреля команда одержала вторую победу над «Янкиз», а новичок команды Джоэл Хэнрахан сделал первый сейв. 
В стартовой игре серии против «Торонто» отметился другой новичок команды — Майк Наполи, на его счету 3 RBI.

Текущий состав 

По состоянию на 31 марта 2013 года

Аффилированные команды 
 ААА — Потакет Ред Сокс (Потакет)
 АА — Портленд Си Догс (Портленд)
 А — Салем Ред Сокс (Салем)
 А — Гринвилл Драйв (Гринвилл)

Примечания

Ссылки 
 Бостон Ред Сокс на сайте MLB 

Сезоны Бостон Ред Сокс
МЛБ в сезоне 2013